Судний день (Страшний суд) — останній суд, що буде звершений над людьми з метою виявлення праведників та грішників і визначення нагороди першим та покарання другим.
 Судний день — фантастичний постапокаліптичний бойовик з елементами трилера 2008 року, знятий режисером Нілом Маршаллом.
 Судний день — перший епізод першого сезону телевізійного серіалу «Зона сутінків».
 Судний день — фінальний епізод другого сезону поновленого британського науково-фантастичного телесеріалу «Доктор Хто».
 Йом Кіпур (День очищення, День Спокути, Судний День) — єврейська дата. Цей день відзначають на 10 день сьомого (першого у цивільному) місяця званого Тішрі у єврейському релігійному календарі.
 Війна Судного дня — збройний конфлікт між Ізраїлем з одного боку і Єгиптом та Сирією з іншого 1973 року.
 Термінатор 2: Судний день — фантастичний фільм 1991 року, режисера Джеймса Кемерона, другий із серії про Термінатора після «Термінатор» (1984).